Белоруссия принимает участие в Универсиадах начиная с 1993 года. За это время  белорусскими спортсменами-студентами было завоёвано 227 медалей в 25 видах спорта, в том числе 65 золотых, 79 серебряных и 84 бронзовых. Наиболее удачно белорусские спортсмены выступают в соревнованиях по лёгкой атлетике (38 медалей, из них 13 золотых) и биатлону (30 медалей, из них 9 золотых).

Медальный зачёт

Медали на летних Универсиадах

Медали на зимних Универсиадах

Медали по видам спорта

Примечания

Ссылки 
 Сайт Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов 

Белоруссия на спортивных соревнованиях